Амбергер (, ок.  —  либо 1562, Аугсбург) — немецкий живописец эпохи Возрождения.

Биография 
Его отец был каменщиком, а дед — резчиком по дереву в Амберге. В 1530 г. Амбергер был принят в цех художников Аугсбурга, где он и трудился вплоть до своей смерти, специализируясь в основном на портретах. Амбергер изучал живопись у Л. Бека в Аугсбурге. Амбергер считается выдающимся художником поколения, следующего за Дюрером и Бургкмайром. В 1530 г. Амбергер получил звание мастера, необходимое в Средние века для того, чтобы стать гражданином Аугсбурга и пользоваться всеми гражданскими правами. Сохранился целый ряд портретов его известных и уважаемых современников. Так Амбергер написал многочисленные портреты патрициев Аугсбурга и их жён, а также портреты Карла V, заложившие основу успеха художника, а также портреты Георга фон Фрундсберга, Конрада Пейтингера, Фуггеров и Вельзеров, а также известный портрет космографа Себастиана Мюнстера. В 1548 г. Амбергер познакомился с Тицианом. Самым значительным произведением Амбергера считается панель главного алтаря аугсбургского кафедрального собора, созданный в 1554 г. после того, как был уничтожен алтарь работы Ганса Гольбейна Старшего. Помимо этого сохранилось около 30 рисунков Амбергера.

Галерея

Примечания

Литература 
Основное исследование
 
Словари и энциклопедии

Ссылки 

Художники Германии XVI века
Художники-портретисты Германии